Il toponimo Yeta può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Yeta – comune del distretto di Chililabombwe
Yeta – comune del distretto di Mongu